Блэкетт:

 Блэкетт — пролив, отделяет остров Коломбангара с севера от островов Арундел и Гизо.
 Блэкетт  — кратер на обратной стороне Луны.

Фамилия 
 Блэкетт, Патрик Мейнард Стюарт (1897—1974)  — английский физик, лауреат Нобелевской премии.
 Блэкетт, Тайлер (род. 1994) — английский футболист.
 Блэкетт, Уртис (род. 1973) — сентвинсентский футболист.